São Raimundo Esporte Clube – società calcistica brasiliana con sede a Manaus (Amazonas).
 São Raimundo Esporte Clube – società calcistica brasiliana con sede a Santarém (Pará).
 São Raimundo Esporte Clube – società calcistica brasiliana con sede a Boa Vista (Roraima).